Onderdistrict in Indonesië
 Temayang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Temayang (Kerek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Temayang (Temayang), een plaats in het bestuurlijke gebied gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java